ISO 3166-1 alpha-3 is een drieletterige alfabetische code die wordt gebruikt om landen eenduidig te benoemen. De lijst met codes verscheen voor het eerst in 1974 als bijlage bij ISO 3166. Deze codes worden onder meer gebruikt op paspoorten.

Voor algemeen gebruik wordt door ISO de tweelettercode ISO 3166-1 alpha-2 aangeraden. De drielettercode is bedoeld om herkenbaarder te zijn, deze lijkt iets meer op de landnaam.

Actuele codes

Zie ook 
 ISO 3166-1 alpha-2
 Lijst van IOC-landcodes
 Lijst van FIFA-landcodes

Externe links 
 https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/

ISO 3166